Schroeder – personaggio dei Peanuts
Schroeder – casa automobilistica statunitense
Schroeder – municipio dello Stato brasiliano di Santa Catarina 
19290 Schroeder – asteroide della fascia principale
Casa Rietveld Schröder – famoso edificio di Utrecht
Diffusore di Schroeder – dispositivo meccanico/acustico
Protocollo di Needham-Schroeder – protocollo di comunicazione

Persone 
Andreas Schröder (1960-2022) – lottatore tedesco
Gigi Reder, pseudonimo di Luigi Schroeder (1928-1998) – attore italiano
Barbet Schroeder (1941) – regista e produttore cinematografico francese
Carly Schroeder (1990) – attrice statunitense
Christa Schröder – segretaria personale di Adolf Hitler
Dennis Schröder – cestista tedesco
Eduard Schröder (1858-19??) – germanista tedesco
Ernst Schröder (1841-1902) – matematico tedesco
Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816) – attore tedesco
Gerhard Schröder (1944) – politico tedesco, cancelliere della Germania dal 1998 al 2005
Gerhard Schröder (1910-1989) – politico tedesco
Gustav Schröder (1885-1959) – comandante del transatlantico tedesco St.Louis
Karl Schröder (XVIII-XIX secolo) – generale austriaco
Johann Joaquim Schröder (1680-1756) – orientalista tedesco
Niklaus Wilhelm Schröder (1721-1798) – glottologo tedesco, figlio di Johann Joaquim 
Jan Schröder (1941-2007) – ciclista olandese
Jaap Schröder – violinista
Rainer M. Schröder – narratore tedesco
Richard Schröder (1838-1917) – giurista tedesco
Rick Schroder (1970) – attore statunitense
Rob Schroeder (1926-2011) – pilota automobilistico statunitense
Rudolf Alexander Schröder (1878-1962) – poeta tedesco
Sophie Schröder (1781-1868) – attrice tedesca
Terry Schroeder (1958-) – pallanuotista statunitense
Walter Schröder (1932-2022) – canottiere, scrittore e accademico tedesco
Wilfried Schröder – scienziato
Wilhelmine Schröder-Devrient (1804-1860) – soprano tedesco

Pagine correlate 

 Schröter